(1900-1972), gymnaste danois.
  (1938-), historien danois de la littérature.
 Ane Halsboe-Jørgensen (1983-), femme politique danoise.
 Ann Eleonora Jørgensen (1965-), actrice danoise
 Christine Jorgensen (1926-1989), actrice et chanteuse de cabaret américaine.
  (1903-1967), footballer danois.
  (1900-1972), gymnaste danois.
 Anker Jørgensen (1922-2016), homme politique danois.
  (1897-1989), gymnaste danois.
 Casper Jørgensen (1985-), coureur cycliste danois.
 Christian Klixbüll Jørgensen (1931-2001) chimiste danois auteur notamment de la définition des ligands innocents.
 Dan Jørgensen (1975-), homme politique danois.
  (1858-1942), architecte danois.
  (1882-1947), footballeur danois.
 Erik Jørgensen (1848-1896), concepteur norvégien du fusil Krag-Jørgensen.
 Filip Rønningen Jørgensen (2002-), footballeur norvégien.
 Gwen Jorgensen (1986-), triathlète américaine.
 Harry Jørgensen (1945-), rameur danois.
 Helge Jørgensen (1937-), footballeur danois.
 Jan Ø. Jørgensen (1987-), joueur danois de badminton.
 Jens Johannes Jørgensen (1866-1956), écrivain danois.
 Johann Jørgensen, personnage d'un récit en français d'August Strindberg. Jørgensen y est un écrivain vivant à Paris qui quitte sa famille pour découvrir les secrets de l'alchimie pour finalement se convertir au catholiscisme.
 Jonas Aaen Jørgensen (1986-), cycliste danois.
 Jørgen Jørgensen (1987-), joueur danois de badminton.
 Kasper Jørgensen (1999-), footballeur danois
 Kasper Winther Jørgensen (1985-), rameur danois.
 Kristina Jørgensen (1988-), handballeuse danoise.
 Line Jørgensen (1989-), handballeuse danoise.
 Mads Jørgensen (1979-), footballeur danois.
 Mathias Jørgensen (1990-), footballeur danois.
 Martin Jørgensen (1975-), footballeur danois.
 Mike Jorgensen (1948-), joueur puis manager et gestionnaire de baseball américain – Gant doré en 1973.
 Minna Jørgensen (1904-1975), actrice danoise.
 Morten Jørgensen (1985-), rameur danois.
 Ninja Jorgensen (1940-2017), volleyeuse américaine.
 Nicolai Jørgensen (1991-), footballeur danois.
 Orla Jørgensen (1904-1947), coureur cycliste danois.
 Patrick Jørgensen (1991-), escrimeur danois.
  (1935-2008), boxeur américain.
  (1916-1988), navigateur danois.
 Pauli Jørgensen (1905-1993), footballeur danois.
 Peter Jørgensen (1907-1992), boxeur danois.
  (1892-1973), gymnaste danois.
  (1934 – 2003), chef d'orchestre danois.
  (1944-) chercheur et enseignant chimiste danois.
 Rasmus Jørgensen (1989-), athlète danois, spécialiste du saut à la perche.
  (1887-1929), gymnaste norvégien.
 Silje Jørgensen (1977-), footballeuse norvégienne.
 Stine Jørgensen (1990-), handballeuse danoise.
 Thorwald Jørgensen (1980-), musicien néerlandais.
 Victor Jörgensen (1924-2001), boxeur danois.
 Jørgensen est un activiste originaire du Jutland, personnage d'un récit de Yann Queffélec.

Jorgensen